Ла́дожское о́зеро:

 Ладожское озеро — озеро в Карелии и Ленинградской области, самое большое озеро в Европе.
 Ладожское Озеро — станция Октябрьской железной дороги.
 Ладожское Озеро — посёлок при станции во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Озеро Ладога — озеро в северной приполярной части Титана, спутника планеты Сатурн.
 «Ладожское озеро» — картина Архипа Куинджи, написанная в 1873 году.